

Ґлоскув — село в гміні Борове Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Ґлоскув — село в гміні П'ясечно Пясечинського повіту Мазовецького воєводства